Onderdistrict in Indonesië
 Tugu (Semarang), een onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Tugu (Trenggalek), een onderdistrict van het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java

Plaats in Indonesië
 Tugu (Buayan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tugu (Cawas), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Tugu (Jumantono), een plaats in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Tugu (Sayung), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Tugu (Mlarak), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Tugu (Purwoasri), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Tugu (Rejotangan), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tugu (Sendang), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tugu (Sliyeg), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Tugu (Cimanggis), een plaats in het regentschap Depok in de provincie West-Java
 Tugu (Lelea), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Tugu Selatan (Koja), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Jakarta in de provincie Jakarta
 Tugu Utara (Koja), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Jakarta in de provincie Jakarta

Anders
 Kampung Tugu, een gebied in Koja, Noord-Jakarta